Sijua (plaats), een plaats in India
 Sijua (geslacht), een geslacht van vlinders